Дуба — многозначный термин.

 Топонимы
 Дуба — город в Чехии.
  — город и порт в Саудовской Аравии.
 Дуба — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области Украины.
  — село в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
  — село в общине Сливнов Хорватии.

 Персоналии
 Дуба Вашиндароевский — наиб округа в Малой Чечне.

См. также 
 Дуб
 Дуба-Юрт